

Geografia
 Balaban – villaggio dell'Iran nella provincia di Khoy
 Balaban – villaggio dell'Iran nella provincia di Piranshahr
 Balaban – villaggio della Turchia vicino a İzmit

Persone
 Bob Balaban – attore e regista statunitense
 Boško Balaban – ex calciatore croato, di ruolo attaccante
 Darko Balaban – cestista serbo
 Liane Balaban – attrice e modella canadese

Altro
 Balaban – strumento musicale